Серге́й Блохи́н: Блохин, Сергей Александрович (род. 1983) — российский армрестлер.
 Блохин, Сергей Евгеньевич (1954—2013) — советский и украинский учёный в области строительной механики и прикладной теории упругости.
 Блохин, Сергей Николаевич (род. 1960) — российский пластический и реконструктивный хирург.